Scoon ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Scoon (1935–2013), grenadischer Politiker und Generalgouverneur Grenadas
 Paula Gopee-Scoon (* 1958), Politikerin aus Trinidad und Tobago

Scoon bezeichnet auch:
 (6632) Scoon, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Scone